El término eslogan (en plural, eslogans) (del inglés slogan) puede referirse, en esta enciclopedia:

a un eslogan, un término o frase utilizado sobre todo para fines publicitarios o políticos;
a Slogans (Lemas, en español), una película albano-francesa de 2001.